Броштени има више значења:

 Броштени (Аниноаса), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Броштени (Костешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Броштени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Броштени (Продулешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Броштени (Вишина), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Броштени (Бездеад), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Броштени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Броштени (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Броштени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Броштени (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Броштени (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Броштени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Броштени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Броштени (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Броштени (Броштени), насеље у округу Сучава у Румунији
 Броштени (Драгушени), насеље у округу Сучава у Румунији
 Броштени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Броштени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Броштени (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Броштени (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији
 Општина Броштени (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији
 Општина Броштени (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији